Wyniki turnieju piłki nożnej odbywającego się na Letnich Igrzyskach Olimpijskich w roku 1968 w Meksyku.

Pierwsza runda grupowa

Grupa A

Tabela końcowa 

Grupa A

Grupa B

Tabela końcowa 

Grupa B

Grupa C

Tabela końcowa 

Grupa C

Grupa D

Tabela końcowa 

Grupa D

Ćwierćfinały 

Reprezentacja Bułgarii wygrała losowanie za pomocą monety i awansowała do półfinału.

Półfinały

O trzecie miejsce

Finał

Medale 

Dyscypliny rozgrywane podczas Letnich Igrzysk Olimpijskich 1968
1968
1968 w piłce nożnej